Департамент Каусете  () — департамент в Аргентине в составе провинции Сан-Хуан.

Территория — 7502 км². Население — 38343 человек. Плотность населения — 5,10 чел./км².

Административный центр — Каусете.

География 
Департамент расположен на юго-востоке провинции Сан-Хуан.
Департамент граничит:
на севере — с департаментом Хачаль
на востоке — с департаментом Валье-Фертиль
на юго-востоке — с провинциями Ла-Риоха, Сан-Луис
на юге — с департаментом Вейнтисинко-де-Майо
на западе — с департаментами Ангако, Сан-Мартин, Нуэве-де-Хулио

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Сан-Хуан